Pojem Frymburk je nejednoznačný a může mít následující významy:

Jméno obce
 Frymburk – městys v okrese Český Krumlov
 Frymburk (okres Klatovy) – obec v okrese Klatovy

nebo to může být:
 Frymburk (hrad) – hrad v katastru městyse Nový Hrádek v okrese Náchod
Frymburk (tvrz) – tvrz přestavěná na panský dvůr ve stejnojmenné obci v okrese Klatovy

 Frymburk (tvrziště) –  zaniklá tvrz ve stejnojmenné obci v okrese Klatovy